Sambtinga peut désigner :
Sambtinga, la localité située dans le département de Ouahigouya au Burkina Faso,
Sambtinga, la localité située dans le département de Zam au Burkina Faso.